Renay steht für:

 Renay, eine Gemeinde im französischen Département Loir-et-Cher

Renay ist der Familienname folgender Personen:

 Diane Renay (* 1945), US-amerikanische Popsängerin
 Liz Renay (1926–2007), US-amerikanische Burlesque-Tänzerin, Stripperin und Schauspielerin